Con la denominazione di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) si sono identificati tre diversi partiti politici:
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (1893-1895), denominazione che ebbe il Partito Socialista Italiano (PSI) dal 1893 al 1895;
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (1925-1927), denominazione assunta dal Partito Socialista Unitario (PSU) dal 1925 al 1927;
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (1947-1951), denominazione che ebbe il Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) dal 1947 al 1951.